Steve Edwards (hockeyer) (1986), Nieuw-Zeelands hockeyer
Steve Edwards (regisseur), Brits regisseur
Steve Edwards (zanger) (1980), Amerikaans zanger

Zie ook 
 Steven Edwards, Nederlands voetballer